Сергей Александрович Рашевский: Рашевский, Сергей Александрович (1866—1904) — военный инженер.
 Рашевский, Сергей Александрович (род. 1980) — российский футболист.